Монсанту (Алканена) — район в Португалии.
 Монсанту (Иданья-а-Нова) — район в Португалии.
 Замок Монсанту — средневековый замок во фрегезии Монсанту поселка Иданья-а-Нова округа Каштелу-Бранку Португалии.